Pluralis majestatis, vorstelijke meervoudsvorm
 Pontifex maximus, hoogste Romeinse priester; tegenwoordig een titel van de paus
 Prime Minister, Engels voor premier (regeringsleider) of minister-president
 Private message, persoonlijk bericht op een internetsite
 pro memorie, ter herinnering. In begrotingen gebruikt om aan te geven dat er wel kosten worden verwacht, maar dat de hoogte daarvan niet bekend is
 Polymyositis, reumatische aandoening en auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem schade aanricht aan spieren en bindweefsel van het eigen lichaam
 projecmanager, projectleider
 PM-Group, Nederlandse holding in de precisiemetaalindustrie, onder meer producent van rechtsgeleidingen
 PM (band), band
 Plant Maintenance, onderhoudsmodule binnen SAP R/3
 "Particulate Matter", in de betekenis van fijnstof
 PM (krant), een Amerikaanse krant uit de jaren veertig
 Prinses Margrietkanaal, een kanaal in de Nederlandse provincie Friesland
 PM (Maan), album van de Nederlandse zangeres Maan

 Promethium, een scheikundig element met symbool Pm en atoomnummer 61
 petameter, een SI-lengtemaat van 1015 meter
 post meridiem, "na het middaguur" in de 12-uursnotatie

 Picometer, een lengtemaat, 10−12 m